Quick Draw McGraw (computerspel) : een computerspel van het genre actiespel;
 Quick Draw McGraw (tekenfilm) : een tekenfilm.